

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 08.09.1972—09.09.1972

 Квалификационные соревнования Мюнхен, Олимпийский стадион, 08.09.1972

36 участников разбиты на 2 группы из 20 и 16 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 7,80 м.

Финал 
'''Мюнхен, Олимпийский стадион, 09.09.1972

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

Прыжки в длину на Олимпийских играх